Berlin eller Berlín kan syfta på:

 Berlin – Tysklands huvudstad och ett av Tysklands förbundsländer

Personer
 Andreas Berlin, biolog
 Christian Gissel Berlin, präst, riksdagsman
 Christina Berlin, politiker
 Gösta Berlin, musiker
 Herved Berlin, zoolog
 Hans Berlin, ingenjör
 Hjalmar Berlin, tidningsman
 Irving Berlin, kompositör
 Isaiah Berlin, filosof
 Jakob Berlin, riksdagsman
 Johan August Berlin (1851-1910), svensk läkare
 Johan Daniel Berlin, norsk musiker
 Karl Berlin, arkitekt
 Knud Berlin, jurist
 Leo Berlin, violinist
 Mac Berlin, matematiker, läroverkslärare
 Nils Berlin, borgmästare
 Nils Berlin, tidningsman
 Nils Johan Berlin, kemist
 Per Berlin, brottare
 Ragnar Berlin, läkare, professor
 Sven-Olof Berlin, journalist
 Sven-Olof Berlin, läkare
 Wilhelm Berlin, militär

Släkter
 Berlin (Norrlandssläkten)
 Berlin (Skånesläkten)

Kultur
 Berlin (musikalbum) – ett album av musikern Lou Reed
 Berlin (musikgrupp) – amerikansk popgrupp
 Berlintrilogin – ett samlingsnamn för tre album av musikern David Bowie
 Berlin Organ Company – tillverkare av musikintrument i det som nu är Kitchener, Ontario, Kanada
 Berlin (tecknad serie) – en tecknad serie av Jason Lutes som skildrar livet i Berlin mellan 1928 1933
  Berlin (dokumentär) – en dokumentär av BBC/Open University från 2009 skriven och presenterad av Matt Frei

Geografi

Antarktis 

 Berlin (berg),

Honduras 

 Berlín, Honduras, Departamento de Santa Bárbara,

Mexiko 

 Berlín, Veracruz, Córdoba, 
 Berlín, Simojovel, 
 Berlín, Guanajuato, San Luis de la Paz, 
 Berlín, Durango, Gómez Palacio, 
 Berlín, Amatán, 
 Berlín, Pantepec, 
 Berlín (vattendrag), Chiapas,

Tyskland 

 Berlin, förbundsland, distrikt, kommun och huvudstad 
 Berlin, Schleswig-Holstein – en ort i Schleswig-Holstein,

USA 

 Berlin, Georgia, Colquitt County, 
 Berlin, Illinois, Sangamon County, 
 Berlin, Maryland, Worcester County, 
 Berlin, New Jersey, Camden County, 
 Berlin, Pennsylvania, Somerset County, 
 Berlin, Massachusetts, Worcester County, 
 Berlin, New Hampshire, Coos County, 
 Berlin, Holmes County, Ohio, Holmes County, 
 Berlin, Williams County, Ohio
 Berlin, Wisconsin, Green Lake County, 
 Berlin, Connecticut
 Berlin, North Dakota
 Berlin, Vermont

Se även
 New Berlin – flera platser
 Berlin Township – flera platser
 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar